Fladnitz peut faire référence à :
 Fladnitz, ou Fladnitzbach, affluent du Danube, en Basse-Autriche ;
 Fladnitz an der Teichalm, commune autrichienne du district de Weiz, en Styrie ;
 Fladnitz im Raabtal, ancienne commune autrichienne du district de Südoststeiermark, appartenant à la commune de Kirchberg an der Raab.